

Geografia 
 Calangianus – comune della provincia di Sassari.
 Calangiani – antica città romana.

Sport 
 Foot Ball Club Calangianus 1905 – squadra di calcio rappresentante del comune di Calangianus.